Rauschenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rauschenberger (1928–2016), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Walter Rauschenberger (1880–1952), deutscher Bibliothekar und Jurist

Siehe auch:
 Rauschberg
 Rauschenburg
 Rauschenberg (Begriffsklärung)